Yakari, André Jobin képsora.
Yakari, 1983-as televíziós sorozat.
Yakari, 2005-ös televíziós sorozat.